Аспет (, букв. «благородный», «знатный всадник», ) — в Древней Армении наследственный дворянский воинский титул. Происходит либо от староперсидского термина viƒa-pati («глава рода»), либо от более позднего аspbed («начальник кавалерии»). В армянском войске, состоявшем преимущественно из всадников, командовал спарапет, что лишает возможности трактовать значение аспет как должность, в соответствии с иранским aspbed, и делает более вероятной трактовку именно как титула.
Возможно провести параллель с европейским титулом «рыцарь», однако вопрос о точном значении остается открытым. Титул аспета носило множество Багратидов.

Титул перестал использоваться после арабского завоевания Армении. К нему восходит фамилия византийского рода армянского происхождения  (Aspietes).

См. также 
 Кодекс чести армянского воинства

Примечания

Литература 
 Адонц Н. Армения Юстиниана, с. 400—402
 Манандян Я. Труды, т. IV, с. 234—237; НСА, т. 1, с. 316

Титулы
Военная история Армении